Idrac ist der Familienname von:

 Anne-Marie Idrac (* 1951), französische Beamtin, Staatssekretärin
 Pierre Idrac (1885–1935), französischer Meteorologe

Idrac ist Namensbestandteil einer französischen Gemeinde:

 Idrac-Respaillès im Département Gers